Этот список включает перечень полётов марсианского вертолёта-разведчика Ingenuity — первого летательного аппарата с собственным двигателем, предназначенного для многократных полётов в атмосфере другого небесного тела.

Наряду с совершёнными полётами в список включены официально объявлявшиеся НАСА, но не состоявшиеся в назначенный срок по каким-либо причинам, а также технические запуски винтов, не предполагавшие полётов.

Хронология испытаний и полётов Ingenuity

Этап демонстрации технологий: полёты 1-5

Этап демонстрации возможностей применения: рейсы с 6-го и далее

Координаты Perseverance во время полётов Ingenuity

Видеозаписи и мультипликации полётов 

Мультипликации, составленные из кадров навигационной камеры

Примечания

Литература 

Материалы научных исследований
 
 
 
 
 
 

Сообщения мировых агентств новостей и СМИ
 

Пресс-релизы, фото- и видеоматериалы НАСА
 
 
 
 

Техническая документация и бюллетени в формате pdf
 

 NASA Science Mars 2020 Mission Perseverance Rover (news)
 
 
 
 

Текущая информация от JPL / Ingenuity status updates
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая информация от JPL / Perseverance status updates
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статьи Space.com

Ссылки 

История космонавтики
Беспилотные вертолёты США
Беспилотные вертолёты-разведчики
Автоматические космические аппараты
Воздухоплавание на Марсе
2020 год в космонавтике
2021 год в космонавтике
Списки:Космонавтика